Isortuarsuup Tasia bezeichnet:
 Isortuarsuup Tasia (See, Qasigiannguit), See im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Isortuarsuup Tasia (See, Sisimiut), See im Distrikt Sisimiut, Grönland